Вільфра́нш-ле-Шато́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південний схід від Парижа, 180 км на південь від Ліона, 95 км на південний схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вільфранш-ле-Шато на сайті французького Національного інституту географії 
 Вільфранш-ле-Шато на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільфранш-ле-Шато на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільфранш-ле-Шато на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільфранш-ле-Шато на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром